Фабричний метод () — шаблон проєктування, відноситься до класу твірних шаблонів.

Призначення 

Визначає інтерфейс для створення об'єкта, але залишає підкласам рішення про те, який саме клас інстанціювати. Фабричний метод дозволяє класу делегувати інстанціювання підкласам.

Застосування 

Слід використовувати шаблон Фабричний метод коли:
 класу не відомо заздалегідь, об'єкти яких саме класів йому потрібно створювати;
 клас спроєктовано так, щоб об'єкти, котрі він створює, специфікувалися підкласами;
 клас делегує свої обов'язки одному з кількох допоміжних підкласів, та потрібно локалізувати знання про те, який саме підклас приймає ці обов'язки на себе.

Структура 

 Product — продукт:
 визначає інтерфейс об'єктів, що створюються фабричним методом;
 ConcreteProduct — конкретний продукт:
 реалізує інтерфейс Product;
 Creator — творець:
 оголошує фабричний метод, що повертає об'єкт класу Product. Creator може також визначати реалізацію за умовчанням фабричного методу, що повертає об'єкт ConcreteProduct;
 може викликати фабричний метод для створення об'єкта Product;
 ConcreteCreator — конкретний творець:
 заміщує фабричний метод, що повертає об'єкт ConcreteProduct.

Переваги 
 дозволяє зробити код створення об'єктів більш універсальним, не прив'язуючись до конкретних класів (ConcreteProduct), а оперуючи тільки загальним інтерфейсом (Продукт);
 дозволяє встановити зв'язок між паралельними ієрархіями класів.

Недоліки 
 необхідність створювати спадкоємця Creator для кожного нового типу продукту (ConcreteProduct).

Стосунки 

Творець покладається на свої підкласи в означенні фабричного методу, котрий буде повертати екземпляр відповідного конкретного продукту.

Реалізація 
Деякі з сучасних мов програмування підтримують фабричний метод на рівні власних конструкцій таким чином, що ієрархія класів «Creator» не реалізовується. Дивись альтернативні реалізації нижче.

Python

Java

C++

C#

JavaScript

PHP5

Delphi

Джерела 
 Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software

Див. також 
 Заміна конструктора фабричним методом

Література 

Шаблони проєктування програмного забезпечення
Статті з прикладами коду мовою C++
Статті з прикладами коду мовою JavaScript
Статті з прикладами коду мовою PHP
Статті з прикладами коду мовою Pascal
Статті з прикладами коду мовою C Sharp
Статті з прикладами коду мовою Python